Жуо (,Jouhaud) — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Леон Жуо (1879–1954) — реформістський діяч французького та міжнародного профруху.
 Едмон Жуо (1905–1995) — французький генерал, один з чотирьох генералів, які брали участь у Алжирському путчі.

Французькі прізвища